Järnhertigen kan syfta på:

Fernando Álvarez de Toledo Alba (1507–1582), en spansk statsman och militär
Arthur Wellesley, 1:e hertig av Wellington (1769–1852), en brittisk militär, torypolitiker och diplomat

Se även 
 Iron Duke – flera betydelser